SFS är en förkortning för följande:

 Samfundet Finland-Sovjetunionen
 SFS (filsystem) – journalförande filsystem till AmigaOS
 Spelarföreningen Fotboll i Sverige
 Svensk författningssamling
 Svenska Fysikersamfundet
 Sveriges Flickors Scoutförbund
 Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker
 Sveriges Förenade Studentkårer

Se även 
 Finlands standardiseringsförbund (Suomen Standardisoimisliitto, SFS)